Die Techniker Beach Tour 2018 ist die deutsche Turnierserie im Beachvolleyball. Sie wurde in acht Turnieren ausgetragen, von denen fünf in Städten und die anderen drei an der Küste ausgetragen wurden. Am Ende gab es die Deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand. Die Turnierserie fand nach dem Wechsel des Hauptsponsors erstmals unter diesem Namen statt.

Übersicht der Turniere

Modus 
Vor dem Beginn der Tour hatte der Deutsche Volleyball-Verband einen neuen Turniermodus beschlossen. Geplant war, dass in einer Vorrunde mit vier Dreiergruppen und anschließend im K.-o.-System gespielt wird, wobei die vier topgesetzten Mannschaften direkt für Viertelfinale qualifiziert sind. Die Spieler wehrten sich jedoch gegen diesen Modus, weil er zu wenig Spiele biete und Möglichkeiten zur Manipulation lasse. Nachdem die Spieler mit einem Streik gedroht hatten, einigten sie sich mit dem Verband auf einen anderen Modus. Beim ersten Turnier in Münster kam jedoch wegen der kurzfristigen Entscheidung noch das zunächst geplante System zum Einsatz.

Seit dem Turnier in Dresden wurde folgendermaßen gespielt: Die zwölf Teams mit den meisten Punkten oder mit einer Wildcard in der DVV-Rangliste waren fürs Hauptfeld qualifiziert. Die anderen Teams spielten am Freitag eine Qualifikation, aus der die vier Gruppensieger weiterkamen. Im Hauptfeld wurden die 16 Teams in vier Gruppen eingeteilt. Die Sieger der ersten Gruppenspiele trafen ebenso im zweiten Spiel aufeinander wie die Verlierer. In der Gruppenphase wurden zwei Gewinnsätze bis 15 Punkte ausgetragen.

Die Gruppenzweiten und -dritten trafen im Achtelfinale aufeinander. Im Viertelfinale trafen die Sieger dieser Partien auf die Gruppensieger der Vorrunde. Anschließend ging es mit dem Halbfinale und dem Endspiel weiter. In der KO-Runde wurde wie üblich bis 21 Punkte gespielt (Tiebreak bis 15).

Medien 

Bei jedem Turnier wurden die Spiele vom Centrecourt im Livestream bei Sportdeutschland.TV übertragen. Ab dem Viertelfinale waren alle Spiele bei ran.de zu sehen. Kommentiert wurden die Spiele von Dirk Berscheidt und als Experte war der Olympiasieger Julius Brink dabei. Brink wurde für seine Leistung später mit dem Deutschen Sportjournalistenpreis 2019 als bester Newcomer ausgezeichnet. Ab dem Turnier in Kühlungsborn zeigte ProSieben Maxx die Endspiele der Frauen und Männer sonntags im Free-TV. Funda Vanroy moderierte die Sendung.

Münster

Männer

Frauen

Dresden

Männer

Frauen

Düsseldorf

Männer

Frauen

Nürnberg

Männer

Frauen

Kühlungsborn

Männer

Frauen

Sankt Peter-Ording

Männer

Frauen

Leipzig

Männer

Frauen

Zinnowitz

Männer

Frauen

Deutsche Meisterschaft Timmendorfer Strand

Weblinks 

 Offizielle Website
 Informationen bei beach-volleyball.de
 Livestream bei Sportdeutschland.tv
 Übersicht der TV-Übertragungen

Einzelnachweise 

Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland
Volleyballveranstaltung 2018